Bieg łączony mężczyzn na dystansie 10 km stylem klasycznym + 15 km stylem dowolnym podczas Zimowych Igrzysk Olimpijskich 1998 w Nagano został rozegrany w dniach 12-14 lutego. Wzięło w nim udział 87 zawodników z 29 państw. Mistrzem olimpijskim w tej konkurencji został Norweg Thomas Alsgaard. 

Był to ostatni raz na igrzyskach olimpijskich, kiedy rozegrano bieg łączony mężczyzn w tym formacie. Rozegrany 12 lutego bieg na 10 km stylem klasycznym był osobną konkurencją medalową, jak i pierwszą częścią biegu łączonego. Druga część, bieg na 15 km stylem dowolnym, odbyła się 14 lutego, a zawodnicy startowali według kolejności i z odstępami czasowymi uzyskanymi w biegu na 10 km. Czasy obu biegów sumowano i na tej podstawie przyznawano medale w biegu łączonym.

Wyniki

Bibliografia 
  

Biegi narciarskie na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 1998